Сейду () — французская фамилия. Известные носители:

 Сейду, Леа (род. 1985) — французская актриса и модель.
 Сейду Форнье де Клозон, Роже (1908—1985) — видный французский потомственный дипломат, государственный и общественный деятель.